Gumka do ścierania
 Gumka recepturka

Zobacz też 
 Guma
 Prezerwatywa